2. županijska liga PŽ je županijsko ligaško natjecanje petog stupnja u nogometu koje se odigrava na području Posavske županije, ali također sudjeluju i klubovi s područja Tuzlanske županije i Brčko Distrikta. Organizator natjecanja je Nogometni savez Posavske županije.

Struktura lige 

Prvoplasirana ekipa na kraju sezone ulazi u viši rang natjecanja - 1. županijska liga PŽ. Nitko ne ispada jer nema niže lige. Liga se popunjava klubovima koji su ispali iz 1. županijske lige ili novim klubovima.

Sezona 2022./23. 

 OFK Brčko, Brčko
 NK Frankopan, Špionica Srednja
 FK Izbor, Brčko
 FK Mladost, Sibovac
 HNK Mladost, Vidovice
 FK Napredak, Omerbegovača
 NK Ratkovići, Ratkovići
 NK Trešnjevka, Maoča

Dosadašnji osvajači 

 2004./05. i ranije - ?
 2005./06. - NK Dubrave, Dubrave
 2006./07. - NK Tramošnica, Donja Tramošnica
 2007./08. - Korpar, Grebnice
 2008./09. - FK Mladost, Sibovac
 2009./10. - FK Dizdaruša, Dizdaruša - Brčko 
 2010./11. - NK Sloga, Prud
 2011./12. - HNK Dinamo `75, Prijedor - Skakava Gornja 
 2012./13. - NK Frankopan, Špionica Srednja
 2013./14. - NK Dubrave, Dubrave
 2014./15. - NK Dragovoljac, Novo Selo
 2015./16. - NK Bok, Bok
 2016./17. - NK Vitanovići `78, Vitanovići Donji
 2017./18. - HNK Kostrč, Kostrč 
 2018./19. - NK Frankopan, Špionica Srednja
 2019./20. - HNK Dinamo `75, Prijedor - Skakava Gornja 
 2020./21. - NK Tramošnica, Donja Tramošnica
 2021./22. - NK Korpar, Grebnice
  
:Kategorija:Sezone petog ranga nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine

Povezani članci 

 Županijske lige u BiH 
 Sustav nogometnih liga u Bosni i Hercegovini

Vanjske poveznice 

 Nogometni savez Posavske županije 
 Posavina Sport  
 sportdc.net, Druga županijska liga Posavine 
  sofascore.com, 2. ŽNL Posavina 
  tipscore.com, 2. ŽNL Posavina 
 posavinasport.com

Bosanskohercegovačka nogometna natjecanja